Дабо — фамилия.

Известные носители:
 Дабо, Бриан (род. 1992) — французский футболист малийско-буркинийского происхождения.
 Дабо, Леон (1864—1960) — американский художник.
 Дабо, Муамаду (род. 1986) — французский футболист.
  (1865—1928) — американский художник.
 Дабо, Томаш (род. 1993) — футболист из Гвинея-Бисау.
 Дабо, Усман (род. 1977) — французский футболист.

См. также 
 Дабола
 Даболим